Save (rivier), rivier in Frankrijk
Save, rivier in Zimbabwe en Mozambique
Säve, plaats in de gemeente Göteborg in Zweden
Savè, gemeente en plaats in Benin